

Geografia 
 Atkins – città dello Stato dell'Arkansas
 Atkins – città dello Stato dell'Iowa
 Atkins – census-designated place della Virginia

Persone 
Al Atkins – cantante
Chet Atkins – chitarrista
Christopher Atkins – attore
Chucky Atkins – cestista
Darryl Atkins – motociclista
Doug Atkins – giocatore di football americano
Eileen Atkins – attrice
Henry Ernest Atkins – scacchista
Juan Atkins – musicista
Martin Atkins – batterista
Peter Atkins – chimico e divulgatore scientifico britannico
Sharif Atkins – attore
Susan Atkins – criminale
Tom Atkins – attore

Altro 
 Atkins – azienda britannica di ingegneria edile
Dieta Atkins –

Pagine correlate 
 Atkin